Серпинский, Вацлав (1882—1969) — польский математик.
 Серпинский — крупный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Ковёр Серпинского — фрактал, один из двумерных аналогов множества Кантора.
 Треугольник Серпинского — фрактал, один из двумерных аналогов множества Кантора.
 Числа Серпинского — одна из последовательностей натуральных чисел.